En droit, il faut distinguer selon que le délit soit :
 un fait juridique fautif ayant causé un dommage à autrui, que l'auteur doit dédommager, notamment par le paiement de dommages-intérêts : délit civil  ou quasi-délit ;
 une infraction pénale, qui est en France jugée par un tribunal correctionnel : délit pénal.
En anthropologie religieuse, un délit est le fait de transgresser un interdit.
 En construction et en architecture, le pose en délit est un procédé d'appareillage des pierres taillées qui s'oppose à la pose sur lit : au lieu d'être taillée et posée de telle sorte que les strates géologiques soient horizontales, la pierre est posée avec les strates à la verticale.
 En journalisme, Le Délit est un journal étudiant de l'Université McGill, Montréal, Canada.
 En musique, Délit est une chanson de l'artiste française Amel Bent.

Voir aussi